Antipapa Giovanni XVI – antipapa della Chiesa cattolica
 Giovanni XVI di Alessandria – papa copto di Alessandria d'Egitto